Il singolare del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Bettina Bunge 5–7, 6–2, 6–0.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Hana Mandlíková (primo turno)
 Sylvia Hanika (semifinali)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)

 Virginia Ruzici (primo turno)
 Bettina Bunge (finale)
 Sue Barker (primo turno)
 Mary-Lou Piatek (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1981